L'édition 2009 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulée du 26 au .

Faits marquants 
 Le tournoi change de surface, avec l'abandon du synthétique au profit du dur.
 Il s'agit de la dernière édition du tournoi, dont le transfert à Montpellier est officialisé en mai 2010.
 Pour la première fois dans un tournoi ATP, sept Français participent aux 1/4 de finale. Seul Ivan Ljubičić a réussi à se qualifier aux côtés de Marc Gicquel, Michaël Llodra, Arnaud Clément, Jo-Wilfried Tsonga, Julien Benneteau, Florent Serra et Gilles Simon.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

ATP 2009
Lyon
Tennis en France en 2009
Tennis en octobre 2009
Tennis en novembre 2009